Een plaats in Rusland:
 Krasnogorsk (oblast Moskou), een stad nabij Moskou
 Krasnogorsk (Sachalin), een plaats op het eiland Sachalin
 Krasnogorsk (Oezbekistan), een plaats in Oezbekistan